Имя Раймунд Тулузский может относиться к следующим девяти графам Тулузы:
 Раймунд I (граф Тулузы)
 Раймунд II (граф Тулузы)
 Раймунд III (граф Тулузы)
 Раймунд (IV) (граф Тулузы)
 Раймунд (V) (граф Тулузы)
 Раймунд IV (граф Тулузы)
 Раймунд V (граф Тулузы)
 Раймунд VI (граф Тулузы)
 Раймунд VII (граф Тулузы)